Esistono più comuni francesi con questo nome

Étaules – Charente Marittima
Étaules – Côte-d'Or